Christian Geipel ist der Name folgender Personen:
* Christian Geipel (Textilfabrikant, 1825) (1825–1897), böhmischer Textilfabrikant
  Christian Geipel (Textilfabrikant, 1863) (1863–1931), böhmisch-deutscher Textilfabrikant